David Sommeil (Pointe-à-Pitre, Guadalupe, 10 de agosto, 1974) é um futebolista da França.

Sommeil, David
Sommeil, David
Sommeil, David
Sommeil, David

Sommeil, David
Sommeil, David
Sommeil, David
Sommeil, David
Sommeil, David